I Campionati europei di scherma 2014 sono stati disputati a Strasburgo, Francia dal 7 al 14 giugno 2014 nell'impianto sportivo Rhénus Sport.

Programma 
Il programma prevede 12 eventi, 6 maschili e 6 femminili. Partecipano al Campionato oltre 400 atleti, in rappresentanza di 44 nazioni. Le gare si svolgono al Rhénus Sport.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

 2014
Scherma nel 2014
Competizioni sportive a Strasburgo